Jan Koss – wojewoda chełmiński 
 Jan Koss – wojewoda chełmiński 
 Jan Koss (1896–1949) – polski inżynier, działacz PPS, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie